Forkortelsen FCS kan have flere betydninger:

 Fluorescence correlation spectroscopy — en udbredt teknik blandt fysikere, kemikere og biologer til eksperimentalt at beskrive dynamikken i fluorescerende arter.
 Frame check sequence — en del af en frame i en kommunikationsprotokol til fejlfinding og rettelse.
 Future Combat Systems — et fremtidigt kampsystem for USA's væbnede styrker
 Flight Control System — et flyvestyringssystem til at styre et flys retning under flyvningen.
 Federal Commonwealth Society — en international organisation.
 Ferrovie Complementari della Sardegna — jernbaneselskab, der opererer på Sardinien.
 Fort Carson — en IATA-lufthavnskode for lufthavnen på militærbasen i Colorado Springs, Colorado, USA
 Fox College Sports — en gruppe af tre amerikanske digitale kabelkanaler.
 First Customer Ship — udviklingsstadie i forbindelse med hardware og software.
 Final Cut Studio — et professionelt video og audio produktionspakke til Mac OS X fra Apple Inc.

 FC Svendborg — en eliteoverbygning på den danske fodboldklub Svendborg forenede Boldklubber.
 FC Skanderborg — en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 1. FC Saarbrücken — en tysk fodboldklub.
 FC Sachsen Leipzig — en tysk fodboldklub.
 FC Schaffhausen — en schweizisk fodboldklub.
 F.C. Südtirol-Alto Adige — en italiensk fodboldklub.